Узелинка — река в России, протекает по Оренбургской области, Самарской области.

География и гидрология 
Узелинка — правобережный приток реки Малый Мочегай, её устье находится в 7,3 километрах от устья Малого Мочегая. Длина реки — 12 километров. Площадь водосборного бассейна — 127 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Большой Кинель от истока и до устья, без реки Кутулук от истока до Кутулукского гидроузла. Речной бассейн реки — Волга от верхнего Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий.

Код объекта в государственном водном реестре — 11010000812112100007923.

Примечания 

Бассейн Мочегая
Реки Бугурусланского района